Имамкулубейли — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

Имамкулубейли (село, Агдамский район) — село в Агдамском районе Азербайджана. 
Имамкулубейли (посёлок, Агдамский район) — поселок в Агдамском районе Азербайджана. 
Имамкулубейли (Агджабединский район) — село в Агджабединского района Азербайджана.